O Campeonato Português de Hóquei em Patins de 2016–17 é a 77ª edição deste campeonato em Portugal. Prova organizada pela Federação Portuguesa de Patinagem.
Esta edição conta com 14 equipas. 


Resultados
Calendário 2016/17

Classificação

 FALTA DE COMPARÊNCIA

Melhores Marcadores

Ligações externas

Internacional

Campeonato Português de Hóquei em Patins‎
Desporto em Portugal em 2016
Desporto em Portugal em 2017
2016 no hóquei em patins
2017 no hóquei em patins